Gleichschenkligkeit steht für:
 einen Winkel mit gleich langen Schenkeln, siehe Winkel (Werkzeug)
 ein gleichschenkliges Dreieck
 ein gleichschenkliges Trapez, siehe Trapez (Geometrie)